Okręty US Navy o nazwie USS "Invincible":
 Pierwszy 
 Drugi USNS "Invincible" (T-AGM-24)

Invincible